Subaru R2 — автомобиль компании Subaru, выпускался в Японии с ноября 2003 по март 2010 года. Этой моделью компания Subaru пыталась вернуться на перспективный рынок микролитражных автомобилей («keycar» имеют льготное налогообложение в Японии). Название R2 уже использовалось в 1969—1972 гг. Внешний R2 очень похож на предшественника, Subaru Pleo, но, в отличие от квадратных форм Pleo, имеет закруглённые формы кузова. Автором характерного внешнего вида Subaru R2 стал греческий автомобильный и промышленный дизайнер Андреас Запатинас, пытавшийся создать новый стиль марки. 

Subaru R2 комплектовался бензиновым рядным четырёхцилиндровым двигателем с распредёленным впрыском — «EN07» с рабочим объёмом 658 см³ (диаметр цилиндров и ход поршней — 56 х 66,8 мм). Особенность данного двигателя в том, что на Subaru R2 он предлагался в трёх разных исполнениях, в зависимости от модификации машины. Это миниатюрный инженерный шедевр — двигатель в продвинутом исполнении развивает до 54 л. с. при 6 400 об/мин, наибольший крутящий момент — 63 Н·м. без наддува; предусмотрен также вариант с механическим нагнетателем и интеркулером — мощностью 64 л. с.

Изначально для модели R2 было доступно 11 цветов кузова и три варианта внутренней отделки (по одному на каждую модификацию двигателя). 4 января 2005 года была представлена модель Subaru R1 — двухдверный вариант модели R2 с укороченной колёсной базой и уменьшенным кузовом.

Subaru R2 Refi 
Subaru R2 Refi- модель Subaru R2, созданная исключительно для женщин. Цвет кузова - исключительно розовый, на креслах вышита кошка. Автомобиль "заботится о коже"  В ткани, которой обшиты сиденья, содержится серицин.

Цены 
Стоимость на новый Subaru R2 в Японии была от 997 тысяч иен(за версию с передним приводом) до 1 млн 107 тысяч иен(за полный). В России данная модель официально не продавалась, однако встречаются подержанные праворульные экземпляры из Японии. Есть как полноприводные, так и переднеприводные машины.

Примечания

Ссылки 

R2